Kaiser Otto steht für:

 mehrere römisch-deutsche Kaiser, siehe Liste der Herrscher namens Otto
 Kaiser-Otto-Kaffee, eine Kaffeesorte des 1779 in Braunschweig gegründeten Unternehmens Joh. Gottl. Hauswaldt
 Kaiser Otto, Spitzname für das Gebäude Happelstraße 59 (Heilbronn)

Siehe auch:
 Otto Kaiser